El FC Nizhni Nóvgorod  es un club de fútbol ruso de la ciudad de Nizhni Nóvgorod. El club fue fundado en 2015 como equipo filial del Volga Nizhni Nóvgorod, el principal equipo de la ciudad. El club disputa sus partidos en el Estadio de Nizhni Nóvgorod y juega en la Liga Premier de Rusia, la primera división del país. «Olimpiyets» significa olímpico en ruso.

Historia 
El club fue fundado el 1 de junio de 2015 como FC Volga-Olimpiyets Nizhny Novgorod, un equipo reserva del FC Volga Nizhni Nóvgorod, que entonces había descendido de la Liga Premier. El 15 de junio de 2016, el club matriz Volga fue disuelto y el Olimpiyets se convirtió en el club principal en Nizhni Nóvgorod y sucesor del Volga, como anunció el ministro de Deportes de la región de Nizhny Novgorod Sergei Panov. A finales de la temporada 2016-17, Olimpiyets se proclamó campeón de la zona Ural de Segunda división (el tercer nivel del sistema de ligas ruso) y fueron promovidos a la Liga Nacional de Fútbol de Rusia.

Nombres anteriores 
 2015–2016: FC Volga-Olimpiyets Nizhny Novgorod
 2016–2018: FC Olimpiyets Nizhny Novgorod
 2018–presente: FC Nizhny Novgorod

Jugadores

Plantilla

Referencias

Enlaces externos 
  

Equipos de la Liga Premier de Rusia
Equipos de fútbol fundados en 2015
Deporte en Rusia en 2015
Equipos de fútbol de Rusia